Супституција се може односити на:

 у хемији, реакцију супституције
 у психоанализи, одбрамени механизам супституције
 у генетици, на супституциону мутацију, познатију под називом поинт мутација